Der Dreiband-Weltcup 1991/2 war das 2. Weltcupturnier im sechsten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 22. bis zum 24. November 1991 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt. Es war das sechste Dreiband Weltcup-Turnier in Berlin.

Geschichte 
Seinen endgültigen Durchbruch schaffte der US-amerikanische Stilist koreanischer Herkunft Sang Chun Lee in Berlin. Mit seinem ersten Weltcup-Sieg gegen den aktuellen Weltmeister Raymond Ceulemans übernahm er vor den Augen des leidenschaftlichen Hobbyspielers und Dauergasts in Berlin Ephraim Kishon die Weltcupführung. Sollte Lee nach dem nächsten Turnier in Palma die Weltcupführung behalten, so würde im billardverrückten Korea im darauffolgenden Turnier ein Fan-Feuerwerk abgebrannt. Bei seinem ersten Weltcup-Auftritt zeigte der 17-jährige Spanier Daniel Sánchez sein großes Talent und verlor knapp trotz erstklassiger Leistung gegen Marco Zanetti aus Italien. Seinen aufsteigenden Trend bestätigte auch der Niederländer Dick Jaspers mit dem vierten Platz bei seinem dritten Weltcup-Turnier. 

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Raymond Ceulemans
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Marco Zanetti
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori
  Dick Jaspers

Wildcards BWA:
  Daniel Sánchez
  Robert Weingart

Qualifikanten Spa:
  Tonny Carlsen
  Leon Smolders

Ausrichterplätze:
  Hans-Jürgen Kühl
  Maximo Aguirre
  Harald Thiele
  Paul Call

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1991 2
Karambolageveranstaltung 1991

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Berlin

Berlin-Charlottenburg